Seznam armad z zaporedno številko 59.

Seznam 
 59. armada (Japonski imperij)
 59. armada (ZSSR)

 Zračne
 59. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi